Aceasta este o listă a principalelor statistici ale carierei jucătorului profesionist sârb de tenis Novak Đoković. Djokovic a câștigat 93 de titluri ATP la simplu, inclusiv 22 de titluri de Grand Slam la simplu, (la egalitate cu Rafael Nadal), șase titluri ATP Finals și un record de 38 de titluri ATP 1000. El este singurul jucător masculin care a câștigat toate cele nouă turnee de Masters și a făcut acest lucru de două ori. Este primul și singurul jucător sârb care a câștigat un Grand Slam și a atins locul 1 în clasament. De asemenea, a fost medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008. Djokovic este singurul jucător masculin care a câștigat fiecare Grand Slam, toate evenimentele Nine Masters și WTF de cel puțin două ori.

Djokovic a fost clasat pentru prima dată pe locul 1 mondial de către Asociația Profesioniștilor din Tenis (ATP) la 4 iulie 2011. De la finala Cupei Davis 2010 până la French Open 2011, Djokovic a avut o serie de victorii de 43 de meciuri, situat după Guillermo Vilas (46 de meciuri în 1977) și Ivan Lendl (44 de meciuri din 1981 până în 1982) pe lista tuturor timpurilor.
 A câștigat 41 de meciuri consecutive de la începutul anului 2011 până la semifinalele de la French Open din acel an, al doilea după recordul lui John McEnroe la începutul unui an ATP (a început cu 42–0 în 1984).

Participare la turnee de Grand Slam

Finale de Grand Slam: 33 (22 de titluri, 11 finalist) 
Djokovic deține cel mai mare număr de titluri de Grand Slam la simplu masculin din istorie (22), la egalitate cu Nadal, și cel mai mare număr de finale (33). El deține recordurile pentru cele mai multe titluri pe suprafață dură (12) și finale pe suprafață dură (18). Cele zece titluri ale sale la Australian Open sunt un record din toate timpurile. Djokovic este unul dintre cei doi jucători masculini (Nadal) din Open Era care a realizat un dublu Grand Slam în carieră și singurul care deține toate cele patru titluri de Grand Slam simultan pe trei suprafețe diferite. De asemenea, este singurul jucător care a ajuns la cel puțin 6 finale de simplu masculin la fiecare dintre turneele de Grand Slam.

Turneul Campionilor
Djokovic deține al doilea record ca număr de campionate de sfârșit de an (5). El deține recordul de titluri consecutive (4). A câștigat primele cinci finale, de asemenea un record.

Finale Turneul Campionilor la Tenis: 8 (5 titluri, 2 finale)

ATP Masters
Djokovic a câștigat un record de 38 de titluri de Masters, precum și un record de 27 pe terenuri dure. În 2015, a stabilit recordurile pentru cele mai multe titluri (6) și cele mai multe finale (8) în același sezon. De asemenea, deține recordul de victorii consecutive în finale (12). În 2018 a devenit primul jucător de tenis din istorie care a câștigat un titlu la toate cele nouă turnee de Masters, iar în 2020 a devenit primul care a câștigat fiecare turneu de cel puțin două ori.

Finale ATP Masters 55 (38 titluri, 17 finalist)

Participare la turnee ATP 1000

Medalii olimpice – Finale

Simplu: 3 (1 bronz, 2 locul 4)

Dublu mixt: 1 (1 loc 4)

Finale ATP

Simplu 131 (92 titluri, 39 finalist)

Dublu: 3 (1 titlu, 2 finale)

Competiții de echipă

ATP Challengers & ITF Futures

Simplu: 6 (6 titluri)

Dublu: 1 (titlu)

Clasament ATP
Djokovic a petrecut cele mai multe săptămâni ca numărul 1 mondial ATP, un record de  săptămâni. Djokovic deține recordul pentru cele mai multe clasamente ATP numărul 1 de la sfârșitul anului, realizând acest lucru de 7 ori. Djokovic este cel mai în vârstă  jucător ATP numărul unu de la sfârșitul anului.

General 

Djokovic a petrecut un total de 896* de săptămâni consecutive în top-100 în ATP Tour.

El a petrecut, de asemenea, un total de 771* de săptămâni non-consecutive în top-10 al ATP Tour.

A urcat pentru prima dată în top-10 la 19 martie 2007, când a urcat de pe locul 13 pe locul 10. De atunci, el a petrecut:

Nr. 1 – 374 săptămâni
Nr. 2 – 147 săptămâni
Nr. 3 – 152 săptămâni
Nr. 4 – 32 săptămâni
Nr. 5 – 21 săptămâni
Nr. 6 – 19 săptămâni
Nr. 7 – 17 săptămâni
Nr. 8 – 2 săptămâni
Nr. 9 – 0 săptămâni
Nr. 10 – 7 săptămâni

*.

Numărul 1 mondial ATP

 Notă: Turul ATP a fost suspendat în perioada 16 martie –- 21 august 2020. Clasamentul ATP a fost înghețat în perioada 23 martie – 23 august 2020.

Săptămâni ca numărul 1 după intervale

Intervalele de timp când a deținut clasamentul ca numărul 1

Vârsta când a deținut primul și ultimul Nr.1

Victorii împotriva altor jucători

Rezultate împotriva jucătorilor top-10 
Bilanțul meciurilor lui Djokovic împotriva celor care au fost clasați în top 10. Jucătorii activi apar cu font îngroșat:

Victorii împotriva jucătorilor clasați Nr. 11–20
Jucătorii activi apar cu font îngroșat. 

 Viktor Troicki 13–1
 Andreas Seppi 12–0
 Philipp Kohlschreiber 12–2
 Feliciano López 9–1
 Sam Querrey 9–2
 Alexandr Dolgopolov 6–0
 Albert Ramos Viñolas 6–0
 Bernard Tomic 6–0
 Kyle Edmund 6–1
 Paul-Henri Mathieu 6–1
 Jarkko Nieminen 6–1
 Robby Ginepri 5–0
 Florian Mayer 5–0
 Igor Andreev 4–0
 Borna Ćorić 4–0
 Marcel Granollers 4–0
 Cristian Garín 3–0
 Lorenzo Musetti 3–0
 Nikoloz Basilashvili 2–0
 Juan Ignacio Chela 2–0
 Francis Tiafoe 2–0
 Aslan Karatsev 2–1
 Benoît Paire 2–1
 Pablo Cuevas 1–0
 Alex de Minaur 1–0
 Dominik Hrbaty 1–0
 Jerzy Janowicz 1–0
 Tommy Paul 1–0
 Andrei Pavel 1–0
 Guido Pella 1–0
 Dmitry Tursunov 1–0
 Marco Cecchinato 1–1
 Chung Hyeon 1–1
 Xavier Malisse 1–1
 Fabrice Santoro 1–1
 Ivo Karlović 1–2
 Nick Kyrgios 1–2

*.

Jucători cu victorii împotriva lui Djokovic
Jucătorii activi apar cu font îngroșat. 

 Andy Roddick 4–5
 Fernando González 1–2
 Ivo Karlović 1–2
 Antony Dupuis 0–1
 Dennis van Scheppingen 0–1
 Filippo Volandri 0–1
 Carlos Alcaraz 0–1
 Taro Daniel 0–1
 Dan Evans 0–1
 Marat Safin 0–2
 Nick Kyrgios 0–2
 Jiří Veselý 0–2
 Alejandro Davidovici Fokina

*.

Victorii Top 10 
Djokovic are cele mai multe victorii împotriva jucătorilor clasați în top 10 și este unul dintre cei doi jucători (celălalt fiind Federer) din Open Era care a ajuns la 200 de victorii în top-10. El are un record de 232–106 (68,6%) împotriva jucătorilor care, la momentul în care s-a disputat meciul, erau clasați în top 10. De asemenea, a stabilit recordul unui singur sezon cu 31 de victorii în 2015.

În 2011, într-o perioadă de șapte turnee, Djokovic l-a învins pe locul 1 mondial Rafael Nadal în finala a cinci turnee prestigioase: Indian Wells Masters, Miami Masters, Madrid Masters, Roma Masters și Wimbledon.

Serii de victorii
Djokovic a avut opt serii de victorii consecutive de peste 20 de meciuri în cariera sa: 43 (2010–11), 29 (2019–20), 28 (2013–14), 28 (2015), 23 (2015), 22 (2012–13) , 22 (2018) și 22 (2021).

43 de victorii consecutive 2010–11 
Seria de 43 de victorii consecutive a lui Djokovic în perioada 2010–11 este a cincea serie dintr-un top al celor mai bune serii din Era Open la simplu masculin. Seria acoperă 41 de meciuri consecutive de la începutul anului 2011, aceasta fiind a doua serie ca lungime, după seria lui John McEnroe de 42 de victorii consecutive în 1984.

Cap de serie în turneele de Grand Slam
Turneele câștigate de Djokovic sunt cu font îngroșat.

* Din cauza pandemiei de COVID-19, Campionatele de la Wimbledon din 2020 au fost anulate pentru prima dată după al Doilea Război Mondial.
** Djokovic a fost deportat din Australia cu o zi înainte ca Openul Australiei din 2022 să fi început, după ce ministrul federal al imigrării din Australia i-a anulat viza.*** Djokovic s-a retras înainte de anunțul participanților pe tabloul principal, deoarece nu a putut călători în Statele Unite din cauza politicii de vaccinare a guvernului federal pentru cetățenii din afara SUA.

Meciuri câștigate după salvarea punctelor de meci

Câștiguri în ATP Tour

* Statistici corecte .

Premii și onoruri

Tenis 
 Campion Mondial ITF (7): 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2021
 Jucătorul anului (7): 2011, 2012, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021
 Jucătorul cu cel mai mare progres (2): 2006, 2007
 Jucătorul cu cea mai bună revenire: 2018
 Premiul Arthur Ashe Humanitarian: 2012
 Tennis Jucătorul deceniului 2010
 Premiul ESPY pentru cel mai bun jucător de tenis masculin (5): 2012, 2013, 2015, 2016, 2021

 Premiul Cupa Davis pentru Devotament

Premii sportive
 Laureus World Sports Award pentru Sportivul anului (4): 2012, 2015, 2016, 2019
 Sportivul anului al Comitetului Olimpic al Serbiei (9): 2007, 2010, 2011, 2013–2015, 2018–2020
 Insigna de Aur acordat de DSL Sport (4): 2007, 2010, 2011, 2015
 BBC Overseas Sports Personality of the Year: 2011
 L'Équipe Campion mondial al campionilor: 2021
 GQ ACE of the Year: 2011
 AIPS Sportivul anului: 2011
 AIPS Sportivul european al anului – Frank Taylor Trophy (3): 2011, 2012, 2015
 Academia de Sport din Statele Unite  Sportivul masculin al anului  (2): 2011, 2014
 Eurosport Sportivul internațional al anului (3): 2011, 2015, 2021
 Agenția poloneză de presă Sportivul european al anului (4): 2011, 2015, 2018, 2021
 EFE Champion of Champions Award: 2015
 Marca Legend (2016)

Ordine
 Ordinul Sf. Sava, Clasa I acordat de Patriarhul Irineu al Serbiei (2011)
 Ordinul „Steaua lui Karađorđe“, Clasa I acordat de Boris Tadić, președinte al Serbiei (2012)
 Ordinul Republicii Srpska acordat de Milorad Dodik, președinte al Republika Srpska (2013)

Premii speciale
 Medalia Vermeil pentru Educație Fizică și Sport acordată de Albert al II-lea, Prinț de Monaco (2012)
 Premiul Centrepoint Marea Britanie pentru inspirație pentru tineret acordat de Prințul William, Duce de Cambridge (2012)
 Cheile orașului / Cetățean de onoare  al Zvečan (2011), Banja Luka (2013), Andrićgrad (2015), Nikšić (2021) și Budva (2022)
 Primar de onoare al orașului Swan Hill  (2016)
 Cavalerul de Aur – Sabia Despotatului sârb Ștefan Lazarevici acordat de Prințul Tomislav al Iugoslaviei, Ordinul Regal al Cavalerilor (2016)

Note

Referințe

Recorduri și statistici de tenis
Sport în Serbia